Rosetti ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Rosetti (1895–1990), rumänischer Linguist, Phonetiker, Romanist und Rumänist
 Antonio Rosetti, eigentlich Anton Rösler (1750–1792), deutscher Komponist und Kapellmeister

 Roberto Rosetti (* 1967), italienischer Fußballschiedsrichter
 Ronny Rosetti (* 1977), deutscher Pornodarsteller, Kameramann und Regisseur
 Theodor Rosetti (1837–1923), rumänischer Schriftsteller, Journalist, Jurist, Diplomat und Politiker

Siehe auch:
 C. A. Rosetti (mehrere rumänische Orte)
 Rossetti (mehrere Personen)
 Rosseti (Begriffsklärung)